vermoord Spaans politicus: José Calvo Sotelo (1893-1936)
 Spaans schrijver: Joaquín Calvo Sotelo (1905-1993)
 Spaans premier: Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008)